

Cinema 
 The Watcher – film del 2000 diretto da Joe Charbanic

Letteratura 
 The Watcher – romanzo di Kay Nolte Smith del 1981
 Polvere e sangue (The Watcher) – romanzo di Brian Freeman del 2008

Musica 
 The Watcher – canzone composta da Lemmy Kilmister, traccia dell'album Doremi Fasol Latido degli Hawkwind del 1972; una cover è stata realizzata dai Motörhead nel primo disco On Parole.
 The Watcher – album dei Masi del 1997
 The Watcher – traccia dell'album 2001 di Dr. Dre del 1999
 The Watcher – traccia dell'album Shadowland dei Nocturnal Rites del 2002	
 The Watcher – traccia dell'album Vertebrae degli Enslaved del 2008

Televisione 
 The Watcher – serie televisiva statunitense
 L'osservatore (The Watcher) – episodio della seconda stagione di Doctor Who
 Tra sogno e realtà (The Watcher) – episodio della seconda stagione de La bella e la bestia